Потенцијал се може односити на:

 Скаларни потенцијал
 Векторски потенцијал
 Потенцијал у електростатици, електромагнетизму или електродинамици
 Потенцијална енергија, енергија положаја
 Потенцијал, у граматици